Esero steht für:
 Esero-Kultur, frühbronzezeitliche Kultur auf dem Balkan

ESERO steht für:
 European Space Education Resource Office, Projekt der ESA zur Förderung der Wissenschaft im Unterricht

Abkürzung